Foissac (Aveyron)
 Foissac (Gard)

Desambiguações de topônimos